Il singolare dell'ATP Buenos Aires 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá ha battuto in finale Filippo Volandri 7-6 (8-6), 6-4.

Teste di serie

 n/a
  Guillermo Coria (secondo turno)
  Juan Carlos Ferrero (semifinali)
  José Acasuso (quarti)

 Carlos Moyá (campione) 
 Filippo Volandri (finale) 
 Florent Serra (primo turno) 
 Juan Ignacio Chela (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 2006
ATP Tour 2006